Ugolino Martelli (vescovo), vescovo di Lecce dal 1511 e vescovo di Narni dal 1517
Ugolino Martelli (1519-1592), umanista ritratto da Agnolo Bronzino
Ugolino Martelli (botanico) (1860-1934), botanico.